Тасма:
 «Тасма» — советское и российское предприятие по производству фотоматериалов.
 Тасма — село в Киргизии.
  — французский режиссёр и сценарист, лауреат премии Синдиката кинокритиков за драматический телефильм (2005, 2011).
 Тасма — по-татарски означает «лента»